Exter heißen folgende geographische Objekte:
 Exter (Vlotho), Stadtteil der Stadt Vlotho
 Exter (Weser), Nebenfluss der Weser

Exter ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Exter (1882–1949), ukrainisch-französische Malerin und Hochschullehrerin
 August Exter (1858–1933), deutscher Architekt
 Carl Exter (1816–1870), deutscher Eisenbahnpionier und Konstrukteur
 Carl Heinrich Ernst Exter (1902–1972), deutscher Apotheker, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Dieter Exter (1955–2019), deutscher Radiomoderator

 Johann von Exter († 1599), Generalsuperintendent der Lippischen Landeskirche
 Julius Exter (1863–1939), deutscher Maler
 Maureen Exter (* 1943), US-amerikanische Schriftstellerin
 Wilhelm Exter (1805–1873), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter

Siehe auch:
 Extertal
 Exter-Formation
 Exterbach, Nebenfluss der Salze in Nordrhein-Westfalen, Deutschland